Яремчук Роман Олегович — український футболіст.
 Яремчук Роман Юліанович — український управлінець-господарник, науковець, громадський діяч, меценат.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок